Уилл () — англоязычное имя, фамилия и топоним

Фамилия 
 Уилл, Боб (1925—2019) — американский гребец.
 Уилл, Клиффорд (род. 1946) — американский физик, специалист в области тестирования теорий гравитации.

Топонимы 
 Уилл — округ в штате Иллинойс, США

Другое 
 Уилл Труман — персонаж американской комедии Уилл и Грейс.
 Уилл Тёрнер — персонаж цикла фильмов Пираты Карибского моря.
 Уилл Шустер — персонаж американского музыкального телесериала «Хор».
 Уилл и Грейс — популярный американский комедийный телевизионный сериал.
 Уилл — популярный американский драматический телевизионный сериал.